Известные носители:

  (1901—1991) — американский дипломат.
 Купер, Джон (род. 1975) — американский музыкант, вокалист и басист христианской рок-группы Skillet c 1996.
 Купер, Джон (род. 1967) — канадский хоккейный тренер.
 Купер, Джон Мэдисон (1939—2022) — американский философ.